Bad Boy – A Beatles dala
Bad Boy – A német Cascada dala